Роналд Рейгън (Ronald Reagan) може да се отнася до:

 40-ият президент на САЩ.
 самолетоносача „Роналд Рейгън“.
 Президентската библиотека „Роналд Рейгън“.
 Летището „Роналд Рейгън“ във Вашингтон.